Réal Martin : rivière varoise prenant sa source dans la commune de Pignans
 Réal Martin : ruisseau varois prenant sa source dans la commune du Beausset